Мохаммад Башир (, ) — пакистанский борец, победитель и призёр Азиатских игр, победитель Игр Содружества, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Биография 
Мохаммад Башир родился в 1935 году в Лахоре, Британская Индия. В 1960 году он завоевал первую в истории Пакистана бронзовую медаль Олимпийских игр по вольной борьбе. Также принимал участие в летних Олимпийских играх 1964 года в Токио, медалей не получил.

Ссылки 
 

Спортсмены Пакистана
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Чемпионы Азиатских игр по вольной борьбе
Чемпионы Игр Содружества по борьбе